Суперкубок Испании по футболу 2008 года () — 23-й розыгрыш турнира, проводившийся каждый год, начиная с 1982 года.

Суперкубок Испании по футболу — ежегодный футбольный турнир, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. Состоит из двух матчей.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 2007/08 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании сезона 2007/08 «Валенсия».

Первый матч состоялся 17 августа на стадионе Месталья в Валенсии и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Ответная игра состоялась 24 августа в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. В этом матче «Реал Мадрид» победил со счётом 4:2.

По сумме двух встреч (6:5) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Реал Мадрид». Это был восьмой Суперкубок в истории клуба.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

Ссылки 
 Суперкубок на RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Август 2008 года
События 17 августа
Спортивные соревнования в Валенсии
События 24 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2008 году